Драфт НХЛ 1998 проходил на Марин Мидлэнд Арене в Буффало, штат Нью-Йорк, 27 июня 1998 года. Всего было задрафтовано 258 хоккеистов. Впервые в процедуре драфта принимала участие образованная несколькими месяцами ранее команда «Нэшвилл Предаторз».

1 Раунд

2 Раунд

3 Раунд

Известные игроки, выбранные в последующих раундах

Ссылки 
 Драфт НХЛ 1998 на hockeydb.com

Драфты НХЛ
НХЛ в 1998